Dürrweitzschen ist der Name folgender Ortsteile in Sachsen:
 Dürrweitzschen (Grimma), Ortsteil der Stadt Grimma, Landkreis Leipzig
 Dürrweitzschen (Jahnatal), Ortsteil der Gemeinde Jahnatal, Landkreis Mittelsachsen